Blue Moon é um filme australiano de 2002 dirigido por Andrea Maria Dusl.

Filmes da Austrália de 2002
Filmes em língua inglesa